UES es una sigla o un acrónimo que puede referirse a: 

 La Universidad de El Salvador en el país homónimo.
 El Club Deportivo Universidad de El Salvador.
 El Estadio Universitario (UES) en El Salvador.
 La Universidad Estatal de Sonora en México.
 La Unión de Estudiantes Secundarios de Argentina.
 La Unió Esportiva Santboiana, equipo de rugby de España.
 Una Unidad Evolutivamente Significativa, con el acrónimo UES, como una unidad de conservación biológica.

Acrónimos
Siglas